Élisabethville bzw. Elisabethville ist der Name folgender Orte:
 Élisabethville, Stadt in Belgisch-Kongo, zeitweise Hauptstadt des Staats Katanga; heute Lubumbashi
 Élisabethville, Gartenstadt in der Gemeinde Aubergenville im Département Yvelines, Frankreich
 Épône-Élisabethville, Ortsteil in der Gemeinde Épône im Département Yvelines, Frankreich
 Elisabethville, belgischer Ortsteil von Birtley, County Durham; siehe Gateshead

Élisabethville ist der Name folgender Schiffe:
 Élisabethville (Schiff, 1911), ein belgisches Passagierschiff
 Élisabethville (Schiff, 1921), ein belgisches Passagierschiff
 Élisabethville (Schiff, 1950), ein belgisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Elizabethville